Manifesto ist der Titel folgender Werke:

 Manifesto (1988), US-amerikanischer Film von Dušan Makavejev
 Manifesto (2015), deutsch-australische Filminstallation von Julian Rosefeldt

 Il Manifesto, italienische Tageszeitung